Финал XXXIV чемпионата СССР по русским шашкам прошёл в Калининграде по круговой системе.

Турнир проводился в Калининградском Гарнизонном Доме офицеров.
Чемпионом страны в четвёртый раз стал минчанин Аркадий Плакхин. Второе место занял самаркандец Маркиэл Фазылов, третье место у москвича Евгения Куклеева.

Ход турнира 
В турнире половина спортсменов ещё недавно принимала участие в юношеских соревнованиях. Из-за недостаточного количества участвующих гроссмейстеров не было нормы гроссмейстерского балла. Призёры определились только в последнем туре. Плакхин, для которого этот финал стал 15-м, в последнем туре впервые за турнир вышел на первое место.

Итоговое положение

Литература 
 Журнал «Шашки» 1974 №12, с.1-6.
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Калининграде
1974 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт в России в 1974 году
1974 год в Калининградской области
Чемпионаты СССР в 1974 году